Friedeholz steht für:

 Friedeholz (Glücksburger Wald), Teil des Glücksburger Waldes in der Stadt Glücksburg, Schleswig-Holstein
 Friedeholz (Harpstedt), Wald in der Gemeinde Harpstedt, Niedersachsen (mit Naturschutzgebiet Bassumer Friedeholz)
 Friedeholz (Syke), Wald in der Stadt Syke, Niedersachsen